Domination (альбом)
Контроль территории — тип командной многопользовательской игры, известен под названием domination.